Инджо () — 16-й ван корейского государства Чосон, правивший со 2 апреля 1623 по 17 июня 1649 года. Имя — Чон (). Второе имя — Хвабэк.

Посмертные титулы — Сунхё-тэван.

После свержения Кванхэгуна взошёл на трон при поддержке сторонниками "Западной партии". Придя к власти, Инджо столкнулся с теми же проблемами, что и его предшественник. В политике Инджо попытался предотвратить приведшую предшественником к краху концентрацию власти в руках одной группировки. На должности выдвигались представители западной и южной партии, члены "малой северной партии". В 1624 году сторонник Инджо Ли Гваль был назначен на пост губернатора северной провинций Пхеньян и, недовольный этим, он поднял мятеж.  

В правление Инджо Корея пережила опустошительное вторжение маньчжуров и стала вассалом империи Цин.

Внешняя политика 
Инджо пришёл с новым лозунгом в пользу поддержки  империи Мин в борьбе с маньчжурами. Он занимал антиманьчжурскую позицию и руководил новой позиции  "садэ". 1623 году прекратил связи с государством Поздняя Цзинь. 1625 году новый правитель Поздней Цзинь  Абахай предпринял решение пойти в поход на Чосон. В 1627 году маньчжуры проникли в Корею. Началась  Первая маньчжурско-корейская война. Долгое сопротивление корейских войск закончилось поражением Чосон, Инджо заключил с маньчжурами мирное соглашение и обязался выплачивать маньчжурам дань. Договор с маньчжурами был подписан на мягких условиях. Во-первых, маньчжуры обещали не продвигаться вглубь Кореи южнее Пхёнсана. Во-вторых, между Кореей и Поздним Цзинь устанавливались "братские отношения", в которых маньчжуры играли роль старшего брата. В-третьих, корейцам удалось договориться по отношению к империи Мин. Девять лет между Кореей и Поздней Цзинь не было военных столкновений.

В 1636 году правитель маньчжуров Абахай провозгласил новое государство Цин и взошел на трон с титулом императора. На коронацию Абахая были приглашены посланники из Кореи. Но Корея не послала своё посольство в Цин. Посол Кореи в Поздней Цзинь Но Докхон (1573—1640), который присутствовал на коронации Абахая, отказался совершить ритуал посланника страны-вассала. После этого император  Цин  Абахай (Тай-цзун) потребовал от Кореи признание Цин своим сюзереном и отправить корейского принца для принесения официального извинения. Но Инджо и его двор не хотели этого слышать. В 1636 году в Чосон возвратился посол Но Докхон и передал требования Тай-цзуна, а также официальную государственную грамоту Цин. За это бывшего посла отправили в ссылку. 
В 1636 году маньчжуры начали поход против Кореи. Началась вторая маньчжурско-корейская война. После долгих сопротивлений Корея проиграла войну и по договору 1637 года признала вассалитет империи Цин и оплачивала дань. В Цинскую столицу отправил наследного принца и других корейцев. 

Инджо, несмотря на нестабильность в стране, также проводил дипломатию с Японией. Несколько раз направил дипломатическую миссию к сёгунам Японии с поздравлениями.

В 1624 году Инджо в ответ на приглашение направил Чон Рипа с посольством в Японию. Корейская сторона поздравила Токугава Иэмицу в связи с назначением его новым сёгуном. Обменялись пленными. 1636 году Инджо направил следующее посольство во главе Им Кваном. Корейская сторона поздравила Иэмицу в связи с развитием межгосударственных отношений. 1643 году Инджо направил посольство во главе Юн Сунджи. Корейская сторона поздравила Иэмицу с днем рождения.

В массовой культуре 
Сериал "Жестокий дворец: война цветов".

Сериал "Иль Чжи Мэ"/Iljimae | 일지매.2008 г.

Сериал "Три мушкетёра"/Samchongsa.2014 г.

Сериал "Боссам:воровство судьбы"/Bossam - Steal the Fate. 2021 г.

Сериал "Сказка о Нок Ду" | The Tale of Nok Du | Joseonroko Nokdujeon. 2019 г.

Фильм "Крепость Намхансансон" 2017г.

Примечания

Литература 
 
 История Востока. — Т. 3. Восток на рубеже средневековья и Нового времени XVI—XVIII вв. / Под редакцией Р. Б. Рыбакова, Л. Б. Алаева. — , 2000. — 696 с. — ISBN 5-02-018102-1